Raison d'être  — це французький вислів, який зазвичай використовується в англійській мові, що означає «причина існування» або «причина бути».

Приклад у літературі 
The expansion of capitalism owes its origin and raison d'etre to political anarchy. . . . Collectivism and state management have only succeeded in school textbooks. («Поширення капіталізму завдячує своїм походженням і raison d'etre політичній анархії. ... Колективізм і державне управління були вдалими лише у шкільних підручниках».)Raison d'être може відноситися до:

Музика 

 Raison d'être (гурт), шведський музичний проект у стилі dark-ambient-industrial-drone
 Raison D'être (альбом), альбом австралійського джазового ф'южн-гітариста Френка Ґамбала

Пісні 

 "Raison d'etre", пісня Asriel (гурт) з альбому Abyss
 "raison detre", пісня японського рок-гурту Dir En Gray в альбомі Gauze
 «Raison d'etre», пісня японського рок-гурту Nightmare, використана як початкова тема аніме Claymore
 «Raison d'être», пісня, використана як кінцева тема аніме «Чобіти» японської співачки та актриси голосу Рі Танака
 «Raison d'etre», пісня британського рок-гурту Buzzcocks з альбому A Different Kind of Tension
 «Raison d'être～交差する宿命～», пісня Томосуке Фунакі під псевдонімом Zektbach для аркадної гри beatmania IIDX 17: Sirius
 «Raison d'être~レーゾンデートル~», пісня японської співачки Eve з альбому Smile

Інше 

 Raison d'être, американський ель, зварений Dogfish Head

Посилання 

Вислови